Roxton (Bedfordshire), een plaats in Bedfordshire
 Roxton (Texas), een plaats in Texas